Dartmouth (Devon), població a Devon, Gran Bretanya
 Universitat de Dartmouth, a Hanover, New Hampshire
 Dartmouth (Massachusetts)